Aschkenasi steht für

 in der Pluralform Aschkenasim Bezeichnung für Juden aus Mittel- und Osteuropa 

Aschkenasi ist – in verschiedenen Schreibweisen – ein jüdischer Familienname und der Name folgender Personen:
 Abraham Ashkenasi (1934–2016), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Betsalel Aschkenazi (1520–1592), in Ägypten lebender jüdischer Gelehrter
 Danny Ashkenasi (* 1967), amerikanischer Komponist und Schauspieler
 Dimitri Ashkenazy (* 1969), isländischer Klarinettist
 Elchanan Aschkenasi (1713–1780), deutscher Rabbiner
 Gabi Aschkenasi (* 1954), israelischer Generalstabschef
 Gerschon Ulif Aschkenasi († 1693), österreichischer Rabbiner
 Jakob Aschkenasi aus Janow, (1550–um 1628), Verfasser der Frauenbibel Ze’enah u-Re’enah
 Léon Ashkénasi, (1922–1996; genannt Manitou), französischer Rabbiner
 Lior Ashkenazi (* 1968), israelischer Schauspieler
 Ludvík Aškenazy (1921–1986), tschechischer Schriftsteller, Dramatiker und Drehbuchautor
 Menahem Ashkenazi (1934–2000), israelischer Fußballschiedsrichter 
 Philippe Askenazy (* 1971), französischer Ökonom
 Salomo Aschkenasi (um 1520–um 1602), jüdischer Arzt und Diplomat
 Samuel Aschkenazi (um 1525–1595), jüdischer Gelehrter
 Shmuel Ashkenasi (* 1941), israelischer Violinist
 Szymon Askenazy (1866–1935), polnischer Historiker, Diplomat und Politiker
 Wladimir Dawidowitsch Aschkenasi (* 1937), russischer Pianist und Dirigent
 Wowka Aschkenasi (* 1961), russischer Pianist
 Zwi Hirsch Aschkenasi (1656–1718; genannt Chacham Zwi), Rabbiner und Talmudgelehrter